

Geografia

Svizzera 
 Poliez-le-Grand – ex comune ora frazione di Montilliez, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Poliez-Pittet – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)